Jim Drake peut désigner :
 Jim Drake (1929-2012), ingénieur en aéronautique américain ;
 Jim Drake (1944-2022), réalisateur américain ;
 James Drake (1850-1941), homme politique australien.